Bobby est en anglais un des diminutifs du prénom Robert.

Personnalités
 Bobby (1995-), rappeur coréen.
 Bobby Bauer (1915-1964) est un joueur de hockey sur glace canadien.
 Bobby Beausoleil (1947-), est un musicien, un acteur et un meurtrier américain, ex-membre de la « famille Manson ».
 Bobby Beshro (1970-) est un acteur québécois.
 Bobby Blue Bland (1930-) est un chanteur américain.
 Bobby Brown (1969-) est un acteur, producteur et compositeur américain.
 Bobby Byrd (1934-) est un musicien américain.
 Bobby Cannavale (1971-) est un acteur américain.
 Bobby Carpenter (1963-) est un joueur de hockey sur glace américain.
 Bobby Charlton (1937-) est un footballeur anglais.
 Bobby Clarke (1949-) est un joueur de hockey sur glace canadien.
 Bobby Convey (1983-) est un footballeur américain.
 Bobby Cruz (1937-) est un chanteur et compositeur portoricain de salsa.
 Bobby Darin (1936-1973) est un musicien italo-américain.
 Bobby Deol (1967-) est un acteur indien.
 Bobby Driscoll (1937-1968) est un acteur américain.
 Bobby Farrelly est un réalisateur américain.
 Bobby Fischer (1943-2008) est un joueur d'échecs américain.
 Bobby Hachey (1932-2006) est un musicien canadien.
 Bobby Heenan (1944-) est un acteur américain.
 Bobby Henderson (1930-1934) est un pianiste américain.
 Bobby Henderson est le prophète du pastafarisme.
 Bobby Holcomb (1947-1991) est un peintre et musicien franco-américain.
 Bobby Holik (1971-) est un joueur de hockey sur glace tchèque.
 Bobby Hull (1939-) est un joueur de hockey sur glace canadien.
 Bobby Hutcherson (1941-) est un vibraphoniste américain de jazz.
 Bobby Jackson (1973-) est un joueur de basket-ball américain.
 Bobby Jindal (1971-) est un homme politique américain.
 Bobby Joe Morrow (1935-) est un athlète américain.
 Bobby Jones (1902-1971) est un golfeur américain.
 Bobby Jones (1951-) est un basketteur américain.
 Bobby Julich (1971-) est un coureur cycliste américain.
 Bobby Kerr (1882-1963) est un athlète irlandais-canadien.
 Bobby Kimball (1947-) est un chanteur américain.
 Bobby Knight (1940-) est un entraîneur de basket-ball américain.
 Bobby Lashley (1976-) est un catcheur américain.
 Bobby Martinez (1982-) est un surfeur américain.
 Bobby McFerrin (1950-) est un chanteur, vocaliste et chef d'orchestre américain.
 Bobby Moore (1941-1993) est un footballeur anglais.
 Bobby Nichols (1924-) est un trompettiste américain.
 Bobby Orlando est un musicien et producteur américain.
 Bobby Orr (1948-) est un joueur de hockey sur glace canadien.
 Bobby Parker (1937-) est un chanteur et guitariste américain.
 Bobby Pickett (1940-) est un acteur américain.
 Bobby Rahal (1953-) est un pilote automobile américain.
 Bobby Ray (1899-1957) est un acteur et réalisateur américain.
 Bobby Reynolds (1982-) est un joueur de tennis américain.
 Bobby Riggs (1918-1995) est un joueur de tennis américain.
 Bobby Robson (1933-) est un entraîneur et joueur de football anglais.
 Bobby Sands (1954-1981) est un républicain irlandais.
 Bobby Sheehan (1949-) est un joueur de hockey sur glace américain.
 Bobby Sherman (1943-) est un acteur et chanteur américain.
 Bobby Shew est un trompettiste et un bugliste de jazz américain.
 Bobby Simmons (1980-) est un joueur de basket-ball américain.
 Bobby Skinstad (1976-) est un joueur de rugby sud-africain.
 Bobby Smiles est un personnage fictif imaginé par Hergé.
 Bobby Smith (1933-) est un footballeur anglais.
 Bobby Smith (1944-) est un footballeur et manager anglais.
 Bobby Smith (1958-) est un joueur de hockey sur glace canadien.
 Bobby Smith (1974-) est un joueur de baseball américain.
 Bobby Solo (1945-) est un musicien italien.
 Bobby Troup (1918-1999) est un acteur et compositeur américain.
 Bobby Valentin (1941-) est un bassiste portoricain.
 Bobby Valentino (1980-) est un chanteur américain.
 Bobby Whitlock (1948-) est un musicien américain.
 Bobby Windsor (1946-) est un joueur de rugby à XV gallois.
 Bobby Womack (1944-) est un chanteur et guitariste afro-américain.

Animaux 
 Greyfriars Bobby, célèbre chien d'Édimbourg en Écosse qui est resté sur la tombe de son maître durant une longue période.
 Bobby, nouvelle égérie de la marque de croquettes Purina one.

Cinéma 
 Bobby, film philippin réalisé par Armando Garces en 1958.
 Bobby, film indien réalisé par Raj Kapoor en 1973.
 Bobby Deerfield, film américain réalisé par Sydney Pollack en 1977.
 Bobby (Look Who's Toxic) film américain réalisé par Louis Mathew en 1990.
 Bobby, téléfilm allemand réalisé par Vivian Naefe en 2002.
 Bobby, film américain réalisé par Emilio Estevez en 2006.
 Bobby, seul contre tous (), téléfilm américain de Russell Mulcahy en 2009.

Littérature 
 Bobby Pendragon est le nom d'une série de romans écrits par D. J. MacHale, qui content les aventures du héros dénommé Bobby Pendragon.
 Bobby-la-Science, série de livres pour enfants dont 5 ont été publiés en France dans la Bibliothèque rose.

Musique 
 Bobby est un album de Bobby Brown sorti en 1992.
 Bobby King & Terry Evans est un duo de blues et gospel.

Autre 
 Bobby est le surnom de policiers anglais mis en place par Robert Peel dès 1828.
 Un type de chaussettes, les Bobby socks, qui donna son nom aux membres d'un mouvement culturel des années 1950, les Bobby-soxers.

Voir aussi 
 Boby Lapointe